Суперкубок Англії з футболу 1994 — 72-й розіграш суперкубка Англії, турніру, в якому зустрілися чемпіон і володар кубка Англії та віце-чемпіон Англії попереднього сезону. 14 серпня 1994 року на «Вемблі» у Лондоні на полі зійшлися чемпіон і володар кубка «Манчестер Юнайтед» та віце-чемпіон «Блекберн Роверз».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt 

1994
1994 у футболі
Серпень 1994
1994 в англійському спорті